Лозов:

 Лозов, Василий Савельевич — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
 Лозов — деревня в Рогинском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии.